Антоновский сельский совет () — входит в состав
Скадовского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Антоновка
.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Антоновка 
 пос. Озёрное

Примечания